Mogens Jensen er navn på flere personer:
 Mogens Jensen (født 1963) – dansk politiker og minister fra Socialdemokraterne
 Mogens Jensen (roer) (født 1937) – dansk olympisk roer
 Mogens Jensen (bjergbestiger) (født 1972) – dansk bjergbestiger med astma
 Mogens Mølgaard Jensen – dansk erhvervsleder fra bl.a. Canon og AmoTA BV